GSF ist die Abkürzung für:

 Gefährliche Stoffe-Fahrzeug (GSf),  Einsatzfahrzeug der Feuerwehr für Gefahrgutunfälle
 Geschütztes Sonderkraftfahrzeug, eine Fahrzeugklassifizierung der Bundeswehr, siehe Liste von Radfahrzeugen der Bundeswehr #Geschützte Sonderfahrzeuge – GSF
 Gesellschaft für Strahlenforschung, später: GSF – Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, heute: Helmholtz Zentrum München
 Gesellschaft zum Studium des Faschismus, eine rechtsgerichtete Organisation in der Weimarer Republik
 Global Speakers Federation, internationaler Dachverband für Speakers-Associations in aller Welt
 Golden State Foods, US-amerikanisches Nahrungsmittelunternehmen
 GSF 400 Bandit, GSF 600 Bandit, GSF 650 Bandit, GSF 1200 Bandit, GSF 1250 Bandit, Modellnamen einer Motorradbaureihe von Suzuki 

Abkürzung